Алекса́ндро-Не́вский — название населённых пунктов в России:

 Александро-Невский — посёлок городского типа в Рязанской области, административный центр Александро-Невского района.
 Александро-Невский — посёлок в Баганском районе Новосибирской области.
 Александро-Невский — посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области.

См. также 
 Александро-Невский монастырь
 Александро-Невский район
 Александроневская
 Александро-Невское